Алекса́ндр Овсе́евич Вайсенбе́рг (22 августа 1916, Слоним — 10 января 1985, Москва) — советский физик-экспериментатор. Работал в области ядерной физики, физики элементарных частиц.

Биография 
Родился в семье фармацевта. В 1923 семья переехала в Ленинград, где он окончил школу и электротехнический техникум. В 1935 поступил на физический факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1940.

В 1938 поступил лаборантом в радоновую лабораторию Ленинградского рентгенологического и радиологического института. После окончания университета — научный сотрудник этого института. В 1941—44 — в армии. Командовал взводом звукометрической разведки. В 1944 как специалист по ядерной физике был демобилизован и направлен в АН СССР. Работал в Институте физических проблем, в Физическом институте АН СССР, в 1955-85 — в Институте теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ), здесь он принял участие в создании лаборатории фотоэмульсий. Одновременно занимался педагогической деятельностью на кафедрах физики Вологодского сел.-хоз. института (1952—1962), Московского физико-технического института (1962-70). В 1975—1980 редактировал отдел физики космических лучей и элементарных частиц в реферативном журнале «Физика».

Создал магнитный спектрометр для исследования космического излучения. Написал обзор основных экспериментальных сведений о мю-мезонах.

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Uspechi_Fiz_Nauk/1985/08/r858k.pdf

Литература 
 

Выпускники физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Преподаватели Московского физико-технического института
Преподаватели Вологодской молочнохозяйственной академии
Сотрудники Института теоретической и экспериментальной физики
Сотрудники ИФП РАН